Павел Михайлович Вишняков (; ) — белорусский и украинский актёр театра и кино.

В 2002—2004 годах актёр Белорусского государственного музыкального театра. С 2003 по 2006 год актёр Национального академического театра им. Янки Купалы. С 2004 по 2008 год актёр Национального академического драматического театра М. Горького.

Театральные работы 
1999
 «Золушка» — принц — режиссёр А. И. Кускова

2000
 «Волк на дереве» — медвежонок — режиссёр А. И. Кускова

2002
 «Трагическая повесть о Гамлете, принце датском» — Лаэрт — режиссёр Б. И. Луценко
 «Амфитрион» — воин — режиссёр Б. И. Луценко
 «Калигула» — рейкер — режиссёр В. Григалюнас
 «Перед заходом солнца» — тиролец — режиссёр Б. И. Луценко
 «Джельсомино в стране лгунов» — тётушка Паннокья — режиссёр П. А. Харланчук
 «Сон на кургане» — чёрный человек — режиссёр Б. И. Луценко
 «С приветом Дон Кихот» — хозяин корчмы, первый погонщик — режиссёр И.Райхельгауз

2003
 «Песня про зубра» — режиссёр А. И. Шагидевич
 «Настоящий мужчина» — граф Бердавэл — режиссёр Н. Кузменкова
 «Сочетание несочетаемого» — режиссёр В. А. Полякова
 «Жестокие игры» — Кай — режиссёр В. А. Мищанчук
 «Фауст» — Фауст — режиссёр Л. П. Кучеренко
 «Анджело и другие» — Клаудио — режиссёр Б. И. Луценко

2004
 «Пучина» — неизвестный — режиссёр В. А. Мищанчук
 «Земляничная поляна» — Андерс — режиссёр А. Ф. Кац
 «Трёхгрошовая опера» — Роберт Пила — режиссёр Б. И. Луценко
 «Африка» — аист — режиссёр Г. Б. Довыдька
 «Ты помнишь, Алёша» — немец — режиссёр М. В. Дударева
 «Валентинов день» — Валентин — режиссёр В. Г. Еренькова
 «Играем островского»

2005
 «Ниночка» — француз — режиссёр Б. И. Луценко
 «Крокодил» — крокодил — режиссёр П. А. Харланчук
 «Ромео и Джульетта» — Тибадьт — режиссёр М. В. Дударева

2006
 «Укрощение строптивой» — Люченцио — режиссёр В. Г. Еренькова
 «Три сестры» — отец, брат Андрей — режиссёр О. В. Коц
 «Царевна-лягушка» — Иван — режиссёр П. А. Харланчук* «Анастасия» — Дмитрий — режиссёр Е. Ивкович
 «Мнимый больной» — Полицейский, Врач, Цыган — режиссёр Аркадий Кац
2007
 «Рядовые» режиссёр В.Еренькова

2010
 «Принцесса и солдат» — солдат — режиссёр А. Еренькова

Фильмография 
  — Небо и земля
  — Вызов-2 — Стас Полежаев (серия 6)
  — Суд идёт!
  — Пантера
 2008 — 2010, 2013 — 2015 — Возвращение Мухтара-2 — Максим Жаров
  — Журов
  — 12 апреля 1961 года. 24 часа
  — Танец нашей любви — Александр
  — Морские дьяволы — 5 (серия «Минное поле»)
  — Икорный барон
  — Грязная работа
  — Бедные родственники — Вениамин, племянник Тимофея Кузьмича
 2014 — И шарик вернётся — Игорь
 2016 — Спросите у осени — Игорь
 2016 — Певица — Сергей Кремнёв
 2017 — Майор и магия (серия 28)
 2017 — Подкидыши (серии 7, 8)
 2017 — 2021 — Опер по вызову — Артём Трофимов
 2019 — Женские секреты
 2019 — Наседка — Алексей Аксенов
  — Эксперт — Егор Голубев
 2020 — Женский доктор-5 — Игорь Гордеев
 2022 — Под защитой (Между чёрным и белым серый) — Станислав Дмитриев

Телевидение 
В начале 2000-х годов был ведущим детской программы «Честно говоря» на телеканале «ЛАД». В 2009 году появлялся в программе «Сегодня утром» на телеканале НТВ.

С 26 августа по 18 ноября 2018 года был участником украинского танцевального шоу «Танці з зірками» на телеканале 1+1.

Ссылки 
 kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/41736/bio/
 Павел Вишняков на сайте 2plus2.ua
 Павел Вишняков — биография, роли, личная жизнь
 Павел Вишняков: биография — от посредственного актера до секс-символа
 Российский и белорусский актер Павел Вишняков: биография, семья и вторческий путь

 
Выпускники Белорусской академии искусств
Персоналии:Национальный академический театр имени Янки Купалы
Персоналии:Минский драматический театр им. М. Горького